Massimiliano Salini (né en 1973), homme politique italien ;
 Tommaso Salini (vers 1575 – vers 1625), peintre italien baroque.